Voces Universitarias de Honduras es una agrupación de música folclórica, costumbrista, tradicional y popular, que narra con sus creaciones e interpretaciones la historia cultural de los hondureños.

Historia 

Fue fundada el 10 de febrero de 1966, inició con un grupo de estudiantes universitarios. Sus miembros fundadores fueron Federico Ramírez, Luis Alonso Serrano -entonces presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUH) de la UNAH-, José Belisario Romero Álvarez y Manuel Castillo Girón, secretario del FEUH y estudiante de Economía. En 1970 obtiene su personería jurídica al certificarse como Asociación Voces Universitarias de Honduras.

Integrantes 

Miembros fundadores e integrantes de la Asociación: En sus inicios las banda se formó con 24 intérpretes, los cuales fueron:

1. Manuel Castillo Girón

2. Luis Alonso Serrano (Q.E.P.D)

3. Federico Ramírez

4. Belisario Romero

5. Carlos Fortín (Q.E.P.D)

6. Samuel Tenorio

7. Sonia de Fortín 

8. Rodolfo Bonilla 

9. Julieta de Bonilla (Q.E.P.D)   

10. Arnaldo Villanueva Chinchilla (Q.E.P.D)

11. Antonio Torres Rubí (Q.E.P.D)

12. Víctor Manuel Vásquez (Q.E.P.D)

13. Ramón Zúñiga 

14. René Bustillo (Q.E.P.D)

15. José Antonio Núñez (Q.E.P.D)

16. Julio César Zúñiga (Q.E.P.D)

17. Joaquín Orellana (Q.E.P.D)

18. Manuel Alvarado (Q.E.P.D)

19. Solón Martínez (Q.E.P.D)

20. Celán David Galeano

21. Romeo Irías (Q.E.P.D)

22. Julio Baide (Q.E.P.D)

23. Armando Valeriano (Q.E.P.D)

24. Wilfredo Irías

Otros miembros

José León Valladares (Q.E.P.D), Omar Oyuela (Q.E.P.D), Ángel Augusto López, Olga Waimin, Juana Margarita Vásquez (Q.E.P.D), Marco Tulio López (Q.E.P.D), Julián Lanza, Miguel A. Mejía (Q.E.P.D), Gilberto Zelaya (Q.E.P.D), Ronald Barahona, Wilfredo C. Campos, Salvador Lara (Q.E.P.D), Carlos Torres, Mirna Marín, Sergio Sabillón, Manuel Torres Rubí, Mauricio Chavarria, Mario Henríquez, Lionso López Fiallos (Q.E.P.D), César Midence (Q.E.P.D), Mayra Asfura,  Sonia Cálix, Milton Paredes (Q.E.P.D), Jorge Méndez (Q.E.P.D), Noelia Alvarado.

Mención especial al Trío Los Catrachos [Adán Fúnez (Q.E.P.D), Arnaldo Laínez (Q.E.P.D), Marco Antonio Girón (Q.E.P.D)] quienes acompañaron y grabaron con el conjunto en distintas ocasiones.

Directores 

Primer Período - Carlos Fortín

Segundo Período - José León Valladares

Tercer Período - Sergio O. Sabillón

Cuarto Período - José León Valladares

Quinto Período - Ángel López

Período Actual - Sergio O. Sabillón

Discografía 

 Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, 1966. Sonido Industrial, S.A. (Nicaragua)
 Vol. II "Esta Tierra Mía", 1969. RCA (México)
 Candú, 1970. Indica S.A. (Costa Rica)
 Un Homenaje a la Madre hondureña y del mundo, s.f. Indica S.A (Costa Rica)
 Vol. III "Canten Conmigo", 1972. RCA (México)
 Vol. IV "Mi Corazón se va de vacaciones", 1975. Estudios LAGAB (México)
 Vol. V "Música Hondureña" (Recopilación), 1978. Climax Recording Studios (Estados Unidos)
 Vol. VI "Tegucigalpa Cuatro Siglos", 1978. Climax Recording Studios (Estados Unidos)
 Vol. VII "Canto para Todos", 1983. Criteria Recording Studios (Estados Unidos) 

Discografía Segunda Etapa (Post-Asociación Voces Universitarias de Honduras):

 Cuerdas sentimentales, 1994.
 Tierra, bosques y series, 1999.
 Navidad con voces universitarias, 2003.
 Burbujas en Navidad, 2004.
 “Identidad”, 2013. Lanzado con ocasión de su 49.º aniversario, en él le dedican una canción a cada uno de los 18 departamentos de Honduras.

Giras y presentaciones 

Han sido invitados a cantar a diferentes escenarios, entre ellos:
 La Organización de las Naciones Unidas
 Congreso de los Estados Unidos
 El Pentágono
 La Organización de Estados Americanos
 El Teatro Blanquita 
 Al Festival de Chiapas, en México
 Al Festival de Guadalajara, en México

Reconocimientos 

El 5 de mayo de 1970, el gobierno de Honduras bajo Decreto Ejecutivo y Acuerdo No. 1656, les designó como Intérpretes Oficiales de la Música Hondureña.

En 2006, la Presidencia de la República de Honduras le otorgó el Premio Nacional de Arte.

Premios 

El Ministerio de Cultura de Honduras lo condecoró con la orden Laurel de Oro por su aporte a la cultura nacional.

Véase también 
 Cultura de Honduras
 Música en Honduras
 Folclore de Honduras
 Arte en Honduras
 Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras
 Orquesta Filarmónica de Honduras
 Escuela Nacional de Bellas Artes (Honduras)
 Escuela de Música Victoriano López
 Orquesta de Cámara de San Pedro Sula
 Banda Blanca
 Café Guancasco

Referencias

Enlaces externos 

Sitio web

Músicos de Honduras
Grupos de música de Honduras
Artistas de Honduras
Música de Honduras